

Мокра Весь — село в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мокра Весь — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства